Юлиус фон Виснер (1838—1916) — один из лучших западноевропейских ботаников.

Научное образование получил в Вене. В 1861 г. начал читать лекции по физиологии растений в Политехническом институте, а в 1873 г. избран профессором анатомии и физиологии растений в Венском университете.

Обладая солидной физико-химической подготовкой, внёс точный метод и в решение вопросов растительной физиологии. Его работы над образованием хлорофилла и явлениями гелиотропизма по своей методике могут считаться образцовыми. Весьма ценны также и любопытны его исследования над ростом и движением органов растений и их формированием в зависимости от внешних условий. Работы его над организацией клеточной оболочки указали на новую плодотворную точку зрения.

В последние годы, увлеченный идеей единства, пытался установить новый взгляд на структуру живого вещества. Простейшим элементом организации, по его мнению, является не клетка, а так называемые плазомы, из совокупности которых слагается протоплазма и все протоплазматические образования. Плазомы свои он наделял способностью расти, ассимилировать и размножаться делением. Плазом относится к клетке так, как последняя к ткани. Нельзя не согласиться, что все это остроумно, но зато и вполне гипотетично.

Помимо работ, посвященных растительной анатомии и экспериментальной физиологии, Виснеру принадлежат также несколько важных микроскопических исследований, относящихся к области технологии и технического товароведения (например, его исследование старых бумаг, сырых растительных продуктов и т. п.).

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники Австрии
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Почётные доктора Уппсальского университета